Beliáyev puede referirse a:

 Aleksandr Beliáyev, escritor ruso.
 Dmitri Beliáyev, científico ruso.
 Mitrofan Beliáyev, editor ruso.